Evil Empire — студійний альбом Endraum, що вийшов в 1996.

Пісні  
На треки 1-4, 7, 8 і 9 ремікс зроблений групою The Room. 

На трек 5 ремікс зроблений групою Void. 

Трек 6 — Shantel. 

Трек 9 — Sea of Tranquillity. 

Трек 11 — End of Orgy.

Список композицій  
 An dich — 7:10 
 An der dichter — 5:47 
 Nagila — 5:22 
 In grauer stadt I — 6:27 
 Mirabell — 4:54 
Der blaue kreis — 6:23 
 Mother earth — 6:17 
 Empfindung — 4:41 
 In grauer stadt II — 6:12 
 Weisser herbst — 5:52 
 Re-tanz — 5:05